Terlikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Konstanty Terlikowski (* 1895; † im Zweiten Weltkrieg), polnischer Politiker
 Włodzimierz Terlikowski (1873–1951), polnischer Maler